Хајд има више значења:
 Округ Хајд (Јужна Дакота)
 Округ Хајд (Северна Каролина)
 Хајд (Пенсилванија)